Casas de Juan Núñez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas de Juan Núñez (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Casas de Juan Núñez (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar